KIAA1147 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 455 амінокислот, а молекулярна маса — 51 446.

Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки